Het Monte Carlo Open van 2003 werd gespeeld van 14 tot en met 20 april in het Monegaskische Monte Carlo. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club.

In de enkelspelfinale versloeg de Spanjaard Juan Carlos Ferrero de Argentijn Guillermo Coria. In de dubbelspelfinale was het Indiaas/Wit-Russische koppel Mahesh Bhupathi en Maks Mirni te sterk voor het Franse duo Michaël Llodra/Fabrice Santoro

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo